Cyril et Francis Colombeau
Ruisseau du Colombeau